Seay ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Jefferson Seay (1832–1915), US-amerikanischer Politiker
 Albert Seay (1916–1984), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Clarence Seay (* 1957), US-amerikanischer Jazzbassist
 Edward T. Seay (1868–1941), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Seay (1846–1896), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Seay-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Seay Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Say
 Sey